Die Open 13 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. Februar 2004 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. Es fand parallel zu den Brasil Open in Costa do Sauípe statt, welche genau wie die Open 13 zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schweizer Roger Federer, der dieses Mal nicht teilnahm. Erneut trafen zwei Ungesetzte im Endspiel aufeinander. Dominik Hrbatý besiegte Robin Söderling in drei Sätzen und gewann so seinen sechsten und letzten Karrieretitel, während Söderling sein zweites Finale erreichte.
Die Titelverteidiger im Doppel, Sébastien Grosjean und Fabrice Santoro, spielten dieses Jahr beide nicht im Doppel. Erstmals seit langer Zeit konnten sich gesetzte Paarungen ins Finale spielen, wo Mark Knowles und Daniel Nestor (Nr. 1 der Setzliste) gegen die Tschechen Martin Damm und Cyril Suk gewannen. In dieser Konstellation war es der 24. Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Knowles seinen 31. und Nestor seinen 33. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 569.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 593.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Marseille